Капраль Мирон Миколайович — український історик
 Капраль Михайло Іванович — угорський лінгвіст-славіст